Honeymoon – amerykański film komediowy wyprodukowany w 1947 roku, z Shirley Temple w roli głównej, reż. William Keighley
 Honeymoon (oryg. Líbánky, polski tytuł Po ślubie) – czesko-słowacki film dramatyczny wyprodukowany w 2013 roku, z Anną Geislerovą i Stanislavem Majerem w rolach głównych, reż. Jan Hřebejk
 Honeymoon – amerykański horror filmowy wyprodukowany w 2014 roku, z Rose Leslie i Harrym Treadawayem w rolach głównych, reż. Leigh Janiak
 Honeymoon – album studyjny Lany Del Rey (wyd. 2015)

Zobacz też

Przypisy